Ухотићи се могу односити на:

 Ухотићи (Ново Горажде), насељено мјесто у општини Ново Горажде, Република Српска, БиХ
 Ухотићи (Горажде), насељено мјесто у општини Горажде, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ